Arturo Pérez peut désigner :
 Arturo Pérez del Castillo (1925-1992), auteur de bande dessinée argentin ;
 Arturo Pérez-Reverte (1951-), écrivain, scénariste espagnol et ancien correspondant de guerre.